Калиновська Наталія Леонідівна поетеса, член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Української асоціації письменників, Заслужений діяч естрадного мистецтва України, науковець, педагог.

Біографія 
Наталія Леонідівна Калиновська народилася та навчалася у Львові. Впродовж навчання у СШ № 50 ім. А.С. Макаренка була активним членом літературного гуртка і отримала грамоту від дирекції школи «За особливі досягнення у вивченні літератури та мови». Здобула дві вищі освіти у Львівському політехнічному інституті: інженер-будівельник та інженер-економіст за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Вже понад 30 років плідно працює на викладацькій ниві — кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».Вміло поєднує викладацьку й наукову роботу із поетичною творчістю.

Наукова діяльність 
Наталі Калиновська як випускниця теплотехнічного факультету розпочала трудову діяльність інженером на підприємстві «Теплоелектропроект». Склавши кандидатські іспити у Львівській політехніці, працювала над кандидатською дисертацією, науковим керівником якої став професор Олег Кузьмін, завідувач кафедри ММП і декан інженерно-економічного факультету, Понад 20 років була відповідальною за планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедри. 

Має понад 100 наукових праць і методичних розробок, статей на дисертаційну тему, монографію.Викладає дисципліни: "Економіка транспорту", "Економіка і управління підприємством", "Підприємництво та менеджмент". Наталія Калиновська - емоційна, дисциплінована, зібрана, працьовита, креативна. Вміє різко змінюватися і професійно зростати. Наталія Леонідівна сформувалася як економіст високого рівня. Спілкування з прогресивною молоддю, спраглою до новизни, пізнання світу, до особливостей управління надихають Наталю Леонідівну до педагогічної і творчої праці.

Поетична діяльність 
У творчому доробку авторка має 24 збірки поезій: «Вінок любові», «Яке це щастя народитись в місті Лева!», «Мої думки — мої байки», «Шаянська рапсодія», «Наснились рими знов мені…», «Поети для епох», «Мереживо думок», «Мелодія дощу», «О, кава, кава… оксамит думок», «Тут, Львове, серце оселилося моє!», «Коктейль на двох», «Осінній блюз», «Палає папороті цвіт», «Бруківка… осінь… листопад…», «Вишневий джем», «Душа дзвенить струною Ліри!», «Шануй своє коріння!», «Нехай живе любові свято!» «Еліксир життя», "Кредо", "Кольори освідчень", "Будванські передзвони", "Симфонія Балкан", "Миті одкровень". Всі вони присвячені рідному місту, країні, героям війни, поезії та поетам, природі, коханню, філософії нашого буття. Суттєве відображення у поезії знайшла саме філософська та патріотична лірика.
Наталія Калиновська регулярно друкується в газетах «Життя і праця», «Народна армія», «За Вільну Україну плюс», у літературних альманахах, у літературно-мистецькому журналі «Літера Т», «Дзвін», у часописі «Барви», в антології Всеукраїнського Об'єднання «Письменники Бойківщини». Поезії авторки розміщено в альманасі «РІДНІ ОБРІЇ» відомих авторів із різних куточків України видавництва НСПУ «Український письменник», м. Киів. Вірш «Львів'янка» пройшов конкурсний відбір на друк у поетичній збірочці «Поезія, натхненна Жінкою» журналу "Дніпро".
У співавторстві із сучасним композитором і виконавцем, Заслуженим діячем мистецтв України, доцентом музичної академії імені М. Лисенка Богданом Косопудом, до Дня незалежності України створена патріотична пісня «Краю мій!». У співавторстві із Заслуженим артистом України, Заслуженим діячем естрадного мистецтва України, Зеновієм Гучком народилася нова пісня «Ти для мене пісня». Загалом, творчий доробок поетеси налічує десять пісень у співавторстві із сучасними композиторами та співаками.

Наталія Калиновська плідно співпрацює з Львівським Будинком офіцерів та його бібліотекою у напрямі патріотично-виховної роботи і є співорганізаторкою, модераторкою літературно-мистецьких заходів із військовослужбовцями 

Львівського гарнізону.

Поетеса бере участь у мистецьких проєктах: до Дня міста і до Дня матері на Співочому полі у м. Львові, є ведучою фестивалю української естрадної пісні до дня Міста, ведучою та виконавицею на  Різдвяному концерті Заслуженого артиста України Зеновія Гучка. Брала участь у проектах: «Літературні Черкаси — Міст 6», літературний десант у Н. Роздолі, у м. Стрий у книгарні «Ідея», виступала у Жовкві, Червонограді, Миколаєві, Моршині, Синяку, Шаянах, у Старому Роздолі, у Києві на урочистостях із нагоди нагородження Лауреатів премії ім. М. Сингаївського. До Всесвітнього Дня поезії у 2018 р. представила нову поетичну збірку «Душа дзвенить струною Ліри!» вид-ва «Український письменник» у БУДИНКУ ПИСЬМЕННИКІВ НСПУ.

Учасниця 23-28 -ого МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ВИДАВЦІВ у Львові з презентаціями нових поетичних збірок, а в 2017 році на Київському АРСЕНАЛІ. На ювілейному 25-му Booking Forum видавців успішно представила нову збірку поезій «Душа дзвенить струною Ліри!» та мистецький проєкт: Міський літературний конкурс "У римах світлих оживає слово!" за підтримки ЦБС для дорослих м. Львова. На 28-ому Міжнародному Форумі видавців представила проєкт, засновницею якого стала, - Всеукраїнський літературний конкурс для учнівської молоді "У римах світлих оживає слово!"

"Вишневий джем" — п'ятнадцята збірка Наталії Калиновської, яку вона успішно презентувала у НТБ Львівської політехніки з нагоди Всесвітнього дня поезії. Потім були збірки "Душа дзвенить струною Ліри!", "Кредо", "Будванські передзвони". Презентуючи нову збірку, поетеса зазначила, що коли писала свої перші вірші, навіть не сподівалася, що поезія так глибоко увійде в її життя. З кожним прочитаним рядком перед присутніми відкривалася краса її бентежних почуттів, уміння майстерно торкнутися джерел душевного страждання, насолодитися всепереможною силою кохання.  Любителі сучасної української поезії завше присутні на презентаціях поетеси.

У 2022р., під час повномасштабної війни, Наталія Калиновська упорядкувала колективну збірку "Голос війни. Літературний фронт" з творами юних талановитих письменників із різних куточків України, які надсилати їй як голові журі свої твори.

Перелік авторських книг

1.	Наталія Калиновська “Вінок любові” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2015. — 52 с.

2.	Наталія Калиновська “Яке це щастя народитись в місті Лева!” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2015. — 56 с.

3.	 Калиновська Н. Л. “Мої думки – мої байки” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2015. — 56 с.

4.	Наталія Калиновська “ Шаянська рапсодія”— Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2016. — 56 с.

5.	Наталія Калиновська “ Наснились рими знов мені весною...” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2016. — 56 с.

6.	Наталія Калиновська “Поети для епох...”— ЛЬВІВ. “ПЛАЙ”. 2016 — 92 с.

7.	Наталія Калиновська “Мереживо думок” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2016. — 56 с.

8.	Наталія Калиновська “ Мелодія дощу”— ЛЬВІВ. “ПЛАЙ”. 2016 — 100 с.

9.	Наталія Калиновська “ О, кава, кава... оксамит думок” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2016. — 80 с.

10.	 Наталія Калиновська “ Тут, Львове, серце оселилося моє! ” — Хмельницький.   Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2016. — 80 с.

11.	Наталія Калиновська “Коктейль на двох”—ЛЬВІВ. “ПЛАЙ”. 2017 — 80 с.                                  

12.	 Наталія Калиновська “ Осінній блюз” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2017. — 80 с.

13.	 Наталія Калиновська “Палає попороті цвіт...” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2017. — 80 с.

14.	 Наталія Калиновська “Бруківка... осінь... листопад...” — Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2017. — 80 с.

15.	 Наталія Калиновська “Вишневий джем”— Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2018. — 60 с.

16.	 Наталія Калиновська “Душа дзвенить струною Ліри!” — Український письменник, - Київ, 2018. — 208 с.

17.	Наталія Калиновська “Шануй своє коріння”— Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2018. — 60 с.

18.	 Наталія Калиновська “Нехай живе любові свято!”— Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2018. — 60 с.

19.	 Наталія Калиновська “Еліксир життя”— Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2018. — 60 с.

20.	Наталія Калиновська “Кредо”— Хмельницький. Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2019. — 60 с.

21.	Наталія Калиновська “Кольори освідчень”—ЛЬВІВ.“ПЛАЙ”.2019 — 60 с.

22.	Наталія Калиновська “Будванські передзвони”—ЛЬВІВ.“ПЛАЙ”. 2020 — 72 с.
23.	

23. Наталія Калиновська “Симфонія Балкан” — Львів:  “КАМЕНЯР,” 2020. — 315 с.

24. Наталія Калиновська “Миті одкровень” — Львів:  “КАМЕНЯР,” 2021. — 331 с.

Відзнаки та нагороди 
 1. Лауреат літературної премії "Гілка золотого каштана" у номінації "Поезія" за книгу "Поети для епох...", 2016 рік.
 2. Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Миколи Сингаївського від Українського Фонду культури ім. Бориса Олійника, 2017 рік.
 3. Лавреат літературно-мистецької премії ім. Івана Нечуя-Левицького за високохудожнє втілення в творчості українського національного характеру, 2019 рік.
 4. Лавреат літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска за книгу "Палає папороті цвіт", 2019 рік.
 5. ПОЧЕСНА ГРАМОТА та відзнака Українського фонду культури ім. Бориса Олійника за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної  культури, 2018 р.
 6. ГРАМОТА Львівського Будинку офіцерів за вагомий внесок у національно-патріотичне виховання військовослужбовців та активну участь у проведенні масових заходів для військовослужбовців Львівського гарнізону, 2018 р.; 2019 р.
 7. Дипломант IV Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Леся Мартовича, 2018 р..
 8. Дипломант Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Володимира Дроцика, 2018 р.
 9. ДИПЛОМ за яскравий показовий виступ на 3-ому Етно фестивалі бойових мистецтв "Аркан" до Дня захисника України, 2019 р.
 10. ГРАМОТА Української асоціації письменників за самовіддану літературну працю, організацію творчих зустрічей, спрямованих на розвиток української культури, науки і духовності, справу патріотичного виховання молоді, високу професійну майстерність та активну громадську діяльність, 2019 р.
11. ДИПЛОМ Лауреата 1 премії Міжнародного багатожанрового фестивалю "Зоряний час", 2020 р.
12. ДИПЛОМ "Золоті оплески" Міжнародного багатожанрового фестивалю "Зоряний час", 2020 р.
13. ГРАМОТА Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" за плідну співпрацю та активну участь в організації та проведенні літературно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток української культури та виховання молоді, 2020 р.
14. Медаль "За вірність національній ідеї": нагороджено до Дня міста, 2019 р.
15. Пам'ятна медаль "За вірність заповітам Кобзаря" від Українського фонду культури: нагороджено до Дня Українського війська, 2020 р.
16. Медаль "За служіння мистецтву": нагороджено до Дня української писемності та мови", 2020 р.
17. Почесне звання "Заслужений діяч естрадного мистецтва України", 2020 р.
18. Найвища нагорода народної шани : ОРДЕН "ЗА РОЗБУДОВУ УКРАЇНИ", 2021 р.
19. Міжнародна премія: Всесвітній орден Золотої зірки "КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ", 2022 р.

Відгуки та статті про творчість 

 1. Газета «Життя і праця» у 2016, 2017, 2018 р.р.
 2. Тижневик «Аудиторія» НУ «Львівська політехніка»: 2 статті та 1 відгук.
 3. Міська газета Стрия.
 4. Шкільна газета ЗСШ №77.
 5.Відгук НБ ЛНМУ ім. Д. Галицького на офіційному сайті та у мережіG+.
 6. Відгук Технологічного коледжу ЛНЛУ про зустріч на офіційному сайті та у соц. мережах G+.
 7. Грамота від керівника проекту «Клуб Поезії» Євгена Юхниці.
 8. Дві статті про творчість в електронній газеті «Народ UA».
 9. Відгук головного редактора, члена НСЖУ І. Жусєва-Полтавського, незалежного літературно-мистецького журналу «ЛітараТ».
 10. Відгук про поетичну збірку «Душа дзвенить струною Ліри!» зав. Літклубом, чл. НСПУ, письменника О. Ганущака, 2018 р.
11. Інформаційний портал "Леополіс Львів. Новини": 5 статтей. Кореспондент М. Сенейко.
12. Re-цензії: "Коли душа дзвенить струною Ліри!". В. Семеняк, письменниця, 2019 р.
13. Re-цензії: "Пізнати барви життя через освідчення". В. Семеняк, письменниця, 2019 р.
14. Re-цензії: "Жінка, що збирає в кошик зорі і дарує кави оксамит", 2020р.
15. Інформагенція Медіастар про Всеукраїнський літературний конкурс "У римах світлих оживає слово", 2022 р.

Посилання 
 АВТОР НАТАЛІЯ КАЛИНОВСЬКА «НЕДОКОХАВ…»
 Наталія Калиновська 
 Наталія Калиновська 
 Наталія Калиновська 
  Автор: Наталія Калиновська
 НАТАЛІЯ КАЛИНОВСЬКА «ВИШНЕВИЙ ДЖЕМ»

Уродженці Львова
Українські поетеси
Науковці Львівської політехніки
Українські науковиці
Українські педагоги
Члени НСПУ